hrabstwo Fannin (ang. Fannin County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Fannin (ang. Fannin County) w USA, w stanie Teksas